Чишки () — село в Бусской городской общине Золочевского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 208 человек. Занимает площадь 1,344 км². Почтовый индекс — 80534. Телефонный код — 3264.

Ссылки 
 Чишки на сайте Верховной рады Украины